Krava, domaće govedo
 Krava (otok), otok u Jadranskom moru, zapadno od Dugog otoka
 Krava (hrid), hrid sa svjetionikom na ulazu u Viški zaljev